Barcelo peut faire référence à :

Patronymes 

 
 Antoine Barcelo (1717-1797), un marin et militaire espagnol originaire des Baléares,
  (1868-1938), un homme d'affaires et politicien de Porto Rico,
  (1957~), une écrivain espagnole originaire de la province d'Alicante,
 Fernando Barceló (1996-), un coureur cycliste espagnol,
 Francisco Barceló (1827-1891) (frère de José Maria), un militaire chilien, général de brigade qui s'est illustré durant la Guerre du Pacifique (1879-1884),
 François Barcelo (1941~), un écrivain canadien originaire du Québec,
 Jean-Michel Barcelo (1955~), militaire français originaire d'Algérie, sous-officier de la DGSE ayant participé à l'opération Satanic alias l'affaire du Rainbow Warrior en tant que nageur de combat,
 Jorge Barceló Lira (1897-1909), un général chilien, directeur de l'école militaire du Chili et attaché d'ambassade du Chili à Berlin,
 José Adelino "Bonga" Barceló de Carvalho (1942~), un chanteur mulâtre luso-angolais originaire d'Angola, 
 José María Barceló Carvallo (1835-1897) (frère de Francisco), sénateur et ministre chilien, président de la Cour Suprême de Justice du Chili,
 José Miguel Barceló (1847-1878), un militaire et député vénézuélien général de division de la guerre fédérale inhumé au Panthéon National de Caracas,
  (1977~), un joueur dominicain de la Ligue majeure de baseball de l'équipe des White Sox de Chicago (saison 2000-2002),
 Luis Barceló (1896-1939), un militaire espagnol, colonel de l'armée républicaine, exécuté durant la guerre d'Espagne,
 Marc Barcelo, un scénariste français, coauteur de bande-dessinées avec Jean-Louis Tripp, 
 Marc Andrew Barcelo (1972~), un joueur américain de la Ligue majeure de baseball de l'équipe des Twins du Minnesota,
  (1800-1852), une joueuse de casino professionnelle et femme d'affaires du Nouveau-Mexique d'origines catalanes et originaire du Mexique,
Miquel Barceló García (1948~2021), docteur en informatique, ingénieur aéronautique, éditeur, traducteur et écrivain, spécialisé dans le genre de la science-fiction.
 Miquel Barceló (1957~), un peintre néo-expressionniste espagnol originaire des Baléares,
 Pere Joan Barcelo (1682-1743), un patriote catalan et colonel miquelet originaire de Catalogne en Espagne,
 Raymond Barcelo (1810-1877), révérend père dominicain procureur des missions espagnoles de la Chine et du Tonkin au conseil central de Lyon originaire de Catalogne,
  (1975~), un joueur de golf professionnel américain ayant participé au PGA Tour et au Nationwide Tour, 
  (1985~), une actrice, modèle et chanteuse philippine originaire des États-Unis,
  (1936~), un gouverneur de l'État de Tabasco au Mexique,
 Hector (Barcelo) Barsalou (fils de Jacob), un cultivateur et patriote canadien originaire de Sainte-Scholastique au Québec,
 Jacob (Barcelo) Barsalou (1789-1873), chef patriote canadien originaire de Montréal au Québec,
 Joseph Barsalou (médecin) (1600-1660), un apothicaire et médecin français originaire d'Aquitaine,
 Joseph Barsalou (homme d'affaires) (1822-1897), politicien, industriel et financier canadien originaire du Québec,
 Rotch Barsalou (1794-1887), un député du Lot-et-Garonne français originaire d'Aquitaine,
 Paul Barselou (1922~), un acteur américain,
 Guy Barselo (1958~), un joueur de football français de l'équipe de l'Olympique Lyonnais (saison 1976-1977),

Économie 
Barcelo peut désigner l'une des entreprises suivantes :
 Groupe Barceló, une multinationale du tourisme fondée aux Baléares,
 Rhum Barcelo, une marque et variété de rhum de République dominicaine,

Transport 
Barcelo peut désigner l'un des navires suivants :
 Barcelo ou Le Barcelo, une goélette corsaire de 12 canons de la marine française armée par Victor Hugues, montée par le capitaine corsaire Joseph Colachy et active dans la mer des Antilles durant la Quasi-guerre,
 Barcelo, un sloop de première classe de la marine espagnole construit à Cadix en 1844,
 Barcelo, un torpilleur de la marine espagnole,
 Barcelo, un transméditerranéen de la marine marchande espagnole au centre de l'Affaire du Barcelo durant la Première Guerre mondiale,
 Barcelo, un patrouilleur de la marine espagnole,
 General Barcelo) alias Barcelones, un transméditerranéen de la marine marchande espagnole (Empresa Mallorquina de Vapores) construit en 1847 par astilleros del Támesis,
  :
 , un dragueur de mines de la marine américaine,
 , un remorqueur de la marine américaine,
  :
 Classe Barcelo, une série de six patrouilleurs de la marine espagnole,
 Classe Barcelo, une série de deux torpilleurs de la marine espagnole,

Toponymie 
Barcelo peut désigner l'un des toponymes suivants :
 Sarandí de Barceló, une ville du département de Cerro Largo en Uruguay;

Paronymie

Toponymes 
Il ne faut pas confondre Barcelo avec les paronymes suivants :
 Borculo, une ville aux Pays-Bas,
  (ou Barcelorium), une ville des Indes, capitale de l'ancien Royaume de Canara,
 Barcelos, une ville au Portugal,
 Barcelone, une ville en Espagne,
 Comté de Barcelone, un ancien territoire en Catalogne,
 Barcelonès, une comarque d'Espagne,
 Barcelonne, une ville en France,
 Barcelonne-du-Gers, une ville en France,
 Barcelonnette, une ville en France,
 District de Barcelonnette, une ancienne division administrative en France,
 Vallée de Barcelonnette, un territoire en France,
 Faucon-de-Barcelonnette, un hameau en France,
 Barcillonne, un hameau en France, 
 Barcillonnette, un hameau en France,
 La Barceloneta, un quartier de Barcelone,
 Barceloneta, une ville de Puerto Rico,
 Barcelona, une ville au Venezuela,
 Barcelona, une ville aux Philippines,
 Nova Barcelona, une ancienne colonie hispano-catalane en Serbie,
 Barcellona Pozzo di Gotto, une ville en Italie.